Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків 2022 (; ) — 20-й міжнародний турнір з волейболу серед чоловіків, на якому визначили найкращу збірну серед країн світу. Організований під егідою FIVB, відбувався з 26 серпня 2022 року до 11 вересня 2022 року в Польщі та Словенії. Спочатку турнір запланували провести в Росії, проте через російське вторгнення в Україну Росію позбавили права на його проведення, а збірну дискваліфікували.

Титул переможців захищала збірна Польщі, однак у вирішальному матчі на майданчику арени «Сподек» у Катовицях поступилася збірній Італії 1:3 (25–22, 21–25, 18–25, 20–25).

У турнірі також брала участь збірна України, яка вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу, де в боротьбі (1:3) поступилася збірній Словенії фактично в гостьовому матчі на майданчику «Арени Стожиці» в Любляні.

Арени

Результати жеребкування

Перший раунд

Група А 

|}

Група B 

 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

Група E 

|}

Група F 

|}

Фінальний раунд

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Підсумкова таблиця 

Джерело: WCH 2022 final standings

Примітки

Посилання 
 Fédération Internationale de Volleyball 
 Чемпіонат світу 2022 
 Чемпіонат світу 2022 на сайті ФВУ

Чемпіонати світу з волейболу
2022 у волейболі
Серпень 2022
Вересень 2022
Спортивні змагання в Польщі
Спортивні змагання в Словенії